Vladimir Soloviov (rusă: Владимир Соловьёв) se poate referi la:

Vladimir Soloviov (inginer), inginer sovietic, proiectant de automobile, primul Șef Designer al VAZ
Vladimir Soloviov (filosof) (1853–1900), filosof rus
Vladimir Soloviov (actor) (1909–1968), actor sovietic
Vladimir Soloviov (astronaut) (n. 1946), astronaut sovietic
Vladimir Soloviov (jurnalist) (n. 1963), jurnalist de radio și televiziune din Moscova